czas uniwersalny (ang. universal time (UT))
 UT (Ukrajinske Tełebaczennia) – ukraiński publiczny nadawca telewizyjny.
 Unreal Tournament
 Ukraine Today – ukraiński prywatny kanał telewizyjny.

Zobacz też 
 Ut (dawny dźwięk do)